Matcherna i utslagsspelet i världsmästerskapet i fotboll 1954 pågick från 27 juni till 4 juli.

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Externa länkar
VM 1954 på fifa.com

Världsmästerskapet i fotboll 1954